Algemeen
 Generaal, het Engelse woord voor de rang in het leger
 General (rivier), een rivier in Costa Rica

Muziek 
 General Records, een Amerikaans platenlabel
 El General, een Panamees musicus
 Generals (countryrockband), een Amerikaanse countryrockband
 Generals (The Damned), een single van The Damned uit 1982.
 Generals (album), een muziekalbum van The Mynabirds

Media
 General (Indiaas dagblad), een Malayalam-dagblad in de Indiase deelstaat Kerala
 The General (magazine), a wargame-magazine van Avalon Hill.

Games
 General (videospel), een turn-based strategisch spel dat werd ontwikkeld door NewGame Software
 Command & Conquer: Generals, een real-time strategyspel uit de Command & Conquer-serie